Тройной приём Сафара — способ из трех действий, проводимых при сердечно-легочной реанимации. Предложен Питером Сафаром в 1957 году.

Действия:

А. Восстановление проходимости

В. Запрокидывание головы

С. Открытие рта и выдвижение нижней челюсти

A. Восстановление проходимости дыхательных путей

 Пострадавший укладывается на твердую ровную поверхность, стесняющая одежда расстегивается, либо разрезается.
 Голова пострадавшего осторожно поворачивается в сторону спасателя и им осматривается полость рта на предмет инородных тел, далее при помощи пальцев обернутых в платок или марлю(среднего и указательного) удаляется инородное тело из полости рта.
 После чего голова поворачивается в исходное положение.

В. Запрокидывание головы

 Под шею укладывается валик либо ладонь.
 Держа за лоб одной рукой, другой запрокидывать голову назад. Происходит выпрямление дыхательных путей.

С. Открытие рта и выдвижение нижней челюсти

Предупреждает западение языка(аспирацию дыхательных путей). Обе руки укладывают таким образом: большие пальцы кладутся на подбородок, а указательные на угол нижней челюсти. Текущая манипуляция проводится одновременно.

 Открытие полости рта осуществляется при помощи больших пальцев рук, движением вниз.
 Указательные пальцы укладывают на углы нижней челюсти и движением вперёд выдвигают нижнюю челюсть.

Таким образом при проведении реанимационных мероприятий достигается наибольшая эффективность, тем самым повышая возможность благоприятного исхода для пострадавшего.

Ссылки 
 Владимир Ткачёнок. Скорая и неотложная медицинская помощь. Практикум. Litres, 2017

Реанимация